Ukrainian Hockey League 2017/2018 var den 26 säsongen av det Ukrainska mästerskapet i ishockey, och den andra säsongen sedan namnbytet till Ukrainian Hockey League.

Grundserien

Slutspelet

Referenser

Extern länk
www.uhl.com.ua, UHLs webbplats

Ishockeysäsongen 2017/2018
Ishockey i Ukraina
2017 i Ukraina
2018 i Ukraina